Obor steht für:
 Obor (Bukarest), Name eines großen Platzes und des ihn umgebenden Stadtteils in Bukarest

OBOR steht für:
 One Belt, One Road, chinesisches Handels- und Infrastruktur-Projekt

Abkürzung